Pelișor ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Pelișor (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Pelișor (Sibiu) (Magarei), Dorf im Kreis Sibiu

Siehe auch: 
 Schloss Pelișor